Boomer désigne :

Sociologie 
 boomers, un des surnoms des enfants nés pendant le baby boom, aussi appelés des « baby boomers ».
OK Boomer, un mème Internet à propos de ces « boomers ».

Objets 
 Dans le domaine de la sonorisation, le boomer est un haut-parleur qui a pour fonction de retranscrire les fréquences graves.
 Dans le domaine canin, un boomer est une jouet pour chien (peu importe la forme du jouet) résistant, voire ultra-résistant, généralement conçu en caoutchouc ou en nylon.

Sport 
 Boomers, surnom donné à l'équipe d'Australie de basket-ball.

Dans la fiction

Télévision 
 Le nom des androïdes biomécaniques dans la série d'animation Bubblegum crisis.
 Un personnage de la série télévisée Galactica et le surnom de Sharon Valerii dans son remake Battlestar Galactica.

Radio 
 Un héros de la série radiophonique Tweeter et Boomer, créée par Nagui et Manu.

Jeux vidéo 
 Le nom du vaisseau spatial de Durandal dans le jeu vidéo Marathon.
 Un infecté spécial du jeu vidéo Left 4 Dead.